Le shinken, un sabre japonais.
 Shinken, un logiciel libre de supervision.